Вингалий Николаевич Демидов (18 октября 1937 году — 25 октября 1978) — юный герой, участник Великой Отечественной войны, сын полка в составе 53 танкового полка 1 Украинского фронта.

Биография 
Родился 18 октября 1937 года в селе Погорелово Вологодской области. Вскоре после рождения Вингалия семья переехала на Украину в Житомир. 

Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной немцами территории. В 1943 году, когда Советские войска освобождали Житомир, его испуганного шестилетнего мальчишку подобрали танкисты 1-го Украинского фронта. Был зачислен в ряды Красной Армии в возрасте 6 лет и 2 месяцев.

Юный герой стал доставать ценные сведения о расположении вражеских сил. Информацию передавал командирам Красной армии. Юный возраст Вингалия вызывал со стороны немцев доверие и они не подозревали о его настоящей миссии. Вингалию было присвоено звание ефрейтора. Он получил нагрудный гвардейский значок "Танкист-отличник". В возрасте 6 лет 10 месяцев, 28 августа 1944 года, был представлен к награде медалью "За боевые заслуги".  

За год до завершения Великой Отечественной войны Вингалий вернулся домой к матери. Ребёнка сопровождал советский офицер, который долго делился с близкими мальчика о подвигах юного разведчика Вингалия Демидова.

После окончания войны мальчику была вручена ещё одна вторая медаль - "За победу над Германией".
 
В 1945 году Вингалий стал учащимся 1-го класса Советской школы. 

Завершив обучение в 10-м классе школы, он успешно сдал экзамены и поступил в Московский энергетический институт. Был секретарем райкома комсомола Пролетарского района города Москвы.

Умер 25 октября 1978 года.

Награды 
 Медаль "За боевые заслуги"
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 Бессмертный полк - Москва. Вингалий Николаевич Демидов
 Память народа. Вингалий Демидов
 О Демидове В.Н.

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны